Plan B es un término frecuente para denominar a un plan secundario, real o supuesto, a ser seguido en caso de que el principal falle. También puede hacer referencia a:

Plan B, película de 2019
Plan B, película dirigida en 2010 por Marco Berger.
El Plan B película estadounidense de 2010 protagonizada por Jennifer López;
Plan B, músico británico de hip hop y soul;
Plan B, dúo puertorriqueño de reguetón.
Plan B, álbum del grupo estadounidense Huey Lewis and the News.
Plan B, una de las marcas comerciales (Plan B®) de la píldora del día después.
Plan B Entertainment, compañía estadounidense de producción cinematográfica.
Plan B (1994), canción de Massacre.